Pyrene bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 Pyrene (Tochter des Bebryx), von wilden Tieren getötet
 Pyrene (Mutter des Kyknos), Geliebte des Ares
 Pyrene (Tochter des Danaos), eine Danaide

außerdem:
 eine antike keltische Stadt, siehe Pyrene (Stadt)

Siehe auch:
 Pyren